King William Street kan henvise til:

King William Street (Adelaide) i Adelaide, South Australia
King William Street (Hamilton) i Hamilton, Ontario, Canada
King William Street (London) i London, Storbritannien
King William Street (metrostation), en station på London Underground

Se også
 William Street